Beugnot ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Beugnot (1797–1865), französischer Historiker und Politiker
 Éric Beugnot (* 1955), französischer Basketballspieler
 Gregor Beugnot (* 1957), französischer Basketballspieler
 Jacques Claude Beugnot (1761–1835), französischer Politiker
 Jean-Paul Beugnot (1931–2001), französischer Basketballspieler